Il singolare del torneo di tennis Murcia Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Christopher Mottram 6-4, 6-0, 6-3.

Teste di serie 
 François Jauffret (quarti di finale)
 Dick Crealy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Murcia Open 1977